Sannina är ett släkte av fjärilar. Sannina ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glasvingar
Sannina